Dombois ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Dombois (1857–1944), deutscher Jurist und Politiker in der Finanzverwaltung und Bankier
 Adolph Dombois (1823–1891), preußischer Landrat
 Andrea Dombois (* 1958), deutsche Politikerin (CDU), MdL Sachsen
 Dieter Mueller-Dombois (1925–2022), US-amerikanischer Vegetationskundler deutscher Herkunft
 Eugen M. Dombois (1931–2014), Schweizer Lautenist und Musikdozent
 Florian Dombois (* 1966), deutscher Künstler
 Friedrich Dombois (1860–1931), preußischer Landrat und Senatspräsident am Oberverwaltungsgericht
 Friedrich Wilhelm Dombois (1890–1982), preußischer Landrat
 Hans Dombois (1907–1997), evangelischer Jurist und Kirchenrechtler
 Johanna Dombois (* 1967), deutsche Publizistin und Autorin
 Karl Dombois (1801–1864), deutscher Schultheiß und MdL Nassau
 Richard Müller-Dombois (1933–2021), deutscher Flötist und Komponist
 Walter von Dombois (1889–1972), preußischer Landrat